A 669-es jelzésű regionális autóbusz Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136. és Ráckeve, HÉV-állomás között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136.végállomás||54
|align=left|
|-
|1||Dömsöd, Pósa Lajos utca||53
|align=left|
|-
|2||Dömsöd, vasútállomás elágazás||52
|align=left|
|-
|3||Dömsöd, Vasút utca||51
|align=left|
|-
|4||Dömsöd, Nyár utca||50
|align=left|
|-
|6||Dömsöd, TÜZÉP telep||48
|align=left|
|-
|13||Dömsöd, Balogh tanya||41
|align=left|
|-
|15||Dömsöd, vasútállomás bejárati út||39
|align=left|
|-
|16||Dömsöd, Vasútállomás||37
|align=left|
|-
|∫||Apaj, kunszentmiklósi útelágazás||35
|align=left|
|-
|19||Apaj, ÁG. központ||34
|align=left|
|-
|20||Apaj, kunszentmiklósi útelágazás||∫
|align=left|
|-
|22||Apaji útőrház||31
|align=left|
|-
|28||Kiskunlacháza, Faragó tanya||25
|align=left|
|-
|30||Bankháza, Iskola||23
|align=left|
|-
|31||Repülőtéri lakóházak||22
|
|-
|34||Kiskunlacháza, Vasútállomás||19
|align=left|
|-
|35||Kiskunlacháza, vasútállomás bejárati út||18
|align=left|
|-
|36||Kiskunlacháza, Gépállomás||17
|align=left|
|-
|38||Kiskunlacháza, Katona József utca||16
|align=left|
|-
|39||Kiskunlacháza, Malom||15
|align=left|
|-
|40||Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||14
|align=left|
|-
|41||Kiskunlacháza, Dózsa György utca 136.||13
|align=left|
|-
|42||Kiskunlacháza, Miska Csárda||12
|align=left|
|-
|43||Kiskunlacháza, ráckevei elágazás||11
|align=left|
|-
|46||Kiskunlacháza, Szociális otthon||8
|align=left|
|-
|50||Peregi hídfő||4
|align=left|
|-
|51||Ráckeve, Hídfő||3
|align=left|
|-
|∫||Ráckeve, Sas köz||2
|align=left|
|-
|53||Ráckeve, Gimnázium||1
|align=left|
|-
|54||Ráckeve, HÉV-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dömsöd autóbuszvonalai
Ráckeve autóbuszvonalai
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Apaj autóbuszvonalai